Ta-chi Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daji Shan (ö i Kina, Shanghai), 
 Daji Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 28,92, long 121,72), 

Robotskapade Kinaförgreningar